

Населені пункти та їхні частини
 Лесьна — місто в Любанському повіті Нижньосілезького воєводства
 Лешна (Лесьна) — гміна в Любанському повіті Нижньосілезького воєводства
 Лесьна — село в гміні Левін-Клодзький Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лесьна — село в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Лесьна — село в гміні Наровка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Лесьна — село в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Лесьна — частина міста Радкув у Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Лесьна — частина міста Тожим у Суленцинському повіті Любуського воєводства
 Лесьна — частина міста Гайнівка в Гайнівському повіті Підляського воєводства
 Лесьна — частина села Жджарка в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Лесьна — частина села Лещидул-Новіни в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки